Июльская революция:

 Июльская революция (1830) — революция, произошедший в июле 1830 году во Франции.
  — революция, произошедший 7 июля 1925 года в Эквадоре. 
 Июльская революция (1952) — военный переворот, произошедший 23 июля 1952 года в Египте.
 Июльская революция (1958) — военный переворот, произошедший 14 июля 1958 года в Ираке.
 Июльская революция (1968) — бескровный переворот, произошедший 17 июля 1968 года в Ираке.
 Июльская революция (2013) — военный переворот, произошедший 3 июля 2013 года в Египте

.

Революции